|-
| 175101 - ||  || 14 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175102 - ||  || 15 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175103 - ||  || 12 mai 2004 || Catalina || CSS
|-
| 175104 - ||  || 17 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175105 - ||  || 18 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175106 - ||  || 19 mai 2004 ||  || 
|-
| 175107 - ||  || 24 mai 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175108 - ||  || 9 iunie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 175109 Sharickaer ||  || 25 iunie 2004 || Wrightwood || 
|-
| 175110 - ||  || 9 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175111 - ||  || 14 iulie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175112 - ||  || 8 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175113 - ||  || 7 august 2004 || Palomar || M. E. Brown, , 
|-
| 175114 - || 2004 QQ || 17 august 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175115 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175116 - ||  || 15 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175117 - ||  || 16 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175118 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175119 - ||  || 23 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175120 - ||  || 1 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 175121 - ||  || 11 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175122 - ||  || 7 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 175123 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 175124 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175125 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175126 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175127 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175128 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175129 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175130 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175131 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175132 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175133 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175134 - ||  || 7 februarie 2005 ||  || 
|-
| 175135 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175136 - ||  || 28 februarie 2005 ||  || 
|-
| 175137 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175138 - ||  || 1 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175139 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175140 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175141 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175142 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175143 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175144 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175145 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175146 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175147 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175148 - ||  || 1 martie 2005 ||  || 
|-
| 175149 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175150 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175151 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175152 - ||  || 3 martie 2005 ||  || 
|-
| 175153 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175154 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175155 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175156 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175157 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175158 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175159 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175160 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175161 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175162 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175163 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175164 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175165 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175166 - ||  || 3 martie 2005 ||  || 
|-
| 175167 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175168 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175169 - ||  || 7 martie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175170 - ||  || 9 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175171 - ||  || 9 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175172 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175173 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175174 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175175 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175176 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175177 - ||  || 9 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175178 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175179 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175180 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175181 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175182 - ||  || 8 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175183 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175184 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175185 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175186 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175187 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175188 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175189 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175190 - ||  || 10 martie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175191 - ||  || 11 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175192 - ||  || 11 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175193 - ||  || 11 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175194 - ||  || 14 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175195 - ||  || 12 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175196 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175197 - ||  || 8 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175198 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175199 - ||  || 10 martie 2005 ||  || 
|-
| 175200 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-